Кондом може да се односи на:
 Кондом, средство за заштиту приликом сексуалних односа
 Кондом (Француска), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Префектура Кондом, префектура у Француској
 Кантон Кондом, кантон у Француској
 Кондом д'Обрак, насељено место у Француској, у департману Аверон